«Кошмар перед Рождеством» () — американский полнометражный кукольный анимационный фильм-мюзикл режиссёра Генри Селика и продюсера и сосценариста Тима Бёртона. По сюжету, Джек Скеллингтон, житель города Хэллоуина, случайно находит портал в город Рождества и, чтобы развеять ежегодное однообразие, решает отмечать этот новый праздник. Музыку к фильму написал композитор Дэнни Эльфман, который также озвучил вокальные партии Джека и некоторых других персонажей. Главных героев мультфильма озвучивали Крис Сарандон, Кэтрин О’Хара и Уильям Хикки.

Сюжет 
В этом мюзикле рассказывается о городе Хэллоуине, жители которого занимаются тем, что пугают людей в одноимённый праздник. Когда отгремел очередной Хэллоуин, двуликий (в буквальном смысле) мэр города раздаёт всем призы за лучшие трюки и выходки, но только главный герой, Джек Скеллингтон, не рад. Он главный на этом празднике, и на него равняются дети. В него влюблены ведьмы и морское чудовище неопределённого пола, и весь город смотрит на него с обожанием. Но он устал от этих однообразных праздников. Задумавшись об этом, он, в компании со своим призрачным псом по кличке Зиро, забредает на странную волшебную поляну за городом, по краям которой стоят деревья с вырезанными в них дверями, каждая из которых ведёт в другой мир-праздник.

Джек открывает дверь в форме рождественской ёлки и попадает в город Рождества. Он влюбляется в этот праздник так сильно, что решает устроить Рождество для людей сам, попробовав себя в роли Санта-Клауса. Джек долго готовится к этому и, чтобы ему никто не мешал, поручает шайке местных хулиганов — Шиту, Крыто и Корыту () — похитить Клауса.

Тайно влюблённая в Джека симпатичная девушка Салли, подобное чудовищу Франкенштейна создание местного сумасшедшего профессора-изобретателя Финкельштейна (в русском дубляже — Франкенштейна), чувствует, что Джек может испортить праздник и к тому же может пострадать сам. Но отговорить Скеллингтона не удаётся. Горожане шьют костюмы и делают страшные подарки-игрушки. В это время Шито, Крыто и Корыто отправляют Санта-Клауса к главному злодею Бугимэну.

Салли придумывает план, чтобы остановить Джека, однако Зиро выручает его, и план проваливается. Джек в костюме Санты на санях, запряжённых скелетами оленей, летит в мир людей. Вот только обнаруживается, что игрушки, сделанные в городе Хэллоуин, опасны — дело в том, что они скорее пытаются напугать детей, нежели порадовать. Военные силы ПВО начинают стрелять по парящим в небе саням. Джек поначалу воспринял это как салют в его честь. Однако, после того, как сани несколько раз задели снаряды, он начинает понимать истинный смысл «фейерверков», но уже слишком поздно: очередной снаряд наконец сбивает сани Джека-Санты, и их обломки вместе с оставшимися подарками падают на землю. Джека признают погибшим.

Скеллингтон, придя в себя в буквальном смысле на краю могилы (он упал на кладбище), осознаёт свои ошибки и пытается всё исправить, для чего намерен вернуть Санту-Клауса и сам праздник людям. Он проникает в логово Бугимена и вступает с ним в схватку. Когда Бугимен пробует сбежать, Джек ловит верёвку, которая удерживает оболочку Бугимена от разрыва и, засунув её в механизм, распускает оболочку злодея. Тот разваливается, жуки, из которых он состоит, гибнут, упав в кипяток, а Санта-Клаус раздавливает главного жука, когда тот пробует сбежать, после чего исправляет всё, что натворил Джек.

После спасения Санты и Салли Джек возвращается в родной город. Хэппи-энд ознаменован признанием Джека и Салли во взаимной любви и их поцелуем. Под весёлый хохот пролетающего над городком Хэллоуин Санты начинает медленно падать снег.

В ролях (озвучивание) 
 Крис Сарандон — Джек Скеллингтон (речь)
 Дэнни Эльфман — Джек Скеллингтон (вокал) / Корыто () / клоун без лица
 Кэтрин О’Хара — Салли / Крыто ()
 Уильям Хикки — доктор Финкельштейн
 Пол Рубенс — Шито ()
 Глен Шедикс — мэр
 Кен Пейдж — Бугимэн
 Эдвард Айвори — Санта-Клаус
 Кармен Туилли и другие
 Кристофер Ли — Рассказчик

Производство 
В 1982 году Бёртон, ещё будучи аниматором на студии Disney, написал поэму «Кошмар перед Рождеством». После успеха его короткометражки «Винсент» в том же году, Disney стала рассматривать вопрос экранизации новой поэмы в качестве получасового телефильма. Контракт был заключён только в 1990 году; хронометраж проекта был расширен, а сам мультфильм предназначался для широкого проката. Съёмки начались в июле следующего года в Сан-Франциско. Walt Disney Pictures приняла решение выпустить фильм под лейблом своего подразделения Touchstone Pictures, так как находила проект «слишком мрачным и страшным для детей». Мультфильм вышел 29 октября 1993 года, имел коммерческий успех (занимает 11 место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов) и положительные отзывы критиков. В 2006 году он был перевыпущен в 3D-формате

Награды и номинации 
 1994 — номинация на премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
 1994 — 2 премии «Сатурн»: лучший фильм в жанре фэнтези, лучшая музыка (Дэнни Эльфман)
 1994 — 2 номинации на премию «Сатурн»: лучший режиссёр (Генри Селик), лучшие спецэффекты
 1994 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую оригинальную музыку (Дэнни Эльфман)
 1994 — номинация на премию «Хьюго» за лучшую постановку

Примечания

Ссылки 
 Сценарий мультфильма

Мультфильмы США 1993 года
Кукольные мультфильмы США
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Экранизации поэм
Музыкальные мультфильмы США
Мультфильмы Touchstone Pictures
Мультфильмы о Хэллоуине
Мультфильмы в жанре мистика
Фильмы США в 3D
Мультфильмы ужасов
Фильмы, спродюсированные Тимом Бёртоном